

Сентралія — місто, штат Іллінойс
 Сентралія — місто, штат Айова
 Сентралія — місто, штат Канзас
 Сентралія — місто, штат Міссурі
 Сентралія — місто, штат Пенсільванія
 Сентралія — місто, штат Вашингтон